Андре́й Лео́нтьевич Гун (, Царское Село — 21 января 1924, Петроград, РСФСР) — русский архитектор, декоратор, рисовальщик, художник-прикладник, академик и действительный член Императорской Академии художеств.

Биография 
Родился 14 апреля 1841 года в Царском Селе, в семье купца-лютеранина «из Ганноверских подданных, не имеющих родового имения» (по сведениям из послужного формуляра).
Родители — Людвиг Кристиан Гун (Ludwig Christian Huhn, 1796—1862), булочник (Bäckermeister) в Царском Селе, женатый на уроженке Санкт-Петербурга Марии Елизавете Брандт (Maria Elisabeth Brandt, 1812—1877).

Учился в Императорской Академии художеств, на архитекторском отделении (1860—1864). В 1861 году, будучи студентом 2-го курса Петербургской Академии художеств, был удостоен малой серебряной медали за «проект вокзала на водах», а в 1863 году за проект «проект монастырских ворот с колокольней» — большой серебряной медали 1-го достоинства. В этом же году «за отличный талант и сказываемые успехи в исторической живописи» он был отправлен пенсионером Академии художеств в Париж, где исполнил почётный заказ — картину на историческую тему «Завоевание Англии норманнами» для Всемирной выставки 1867 года в Париже. По окончании учебы в 1864 году получил от Академии художеств звание классного художника с правом на чин XIV класса.

В 1860-х годах, наряду с , был помощником петербургского архитектора .   принимал участие в строительстве дворца великого князя Владимира Александровича .  совместно с Шрётером выполнил конкурсный проект храма Кавказской армии в Тифлисе.  регулярно участвовал в устраиваемых  ежегодных конкурсах на лучший проект в области художественной промышленности. С начала 1870-х годов выступил сторонником русского стиля, осваивал новые композиционные приемы и декоративные мотивы, свойственные деревянному народному зодчеству.

 работал на  — сначала архитектором, затем  годах был её художественным руководителем,  директором. С конца 1870-х по рисункам Гуна на Петергофской, Екатеринбургской, Колыванской гранильных фабриках изготовлялись каменные постаменты, скульптуры, вазы, чаши, чарки, блюда, геммы, камеи. В одной из многочисленных справок-характеристик особо подчеркивалось, что: «По художественной промышленности А. Л. Гун много работал по части мебели, мрамора и цветных камней, всегда отличающихся вкусом и оригинальностью и приобретших заслуженную солидную известность как при Высочайшем дворе, так и в публике».

Получил звание академика Академии художеств (1867). С 1869 года Гун вёл преподавательскую деятельность. Преподавал в Институте гражданских инженеров (с 1884), профессор (с 1901), почётный член Совета (с 1912). Являлся членом-учредителем Петербургского общества архитекторов. Действительный член Академии художеств (1907)..

Умер в 1924 году, был похоронен  в Петербурге (могила не сохранилась).

Важнейшие работы 
 Особняк Григория Петровича Митусова (построен в 1848 году; в 1879—1880 гг А. Л. Гун перестроил его в стиле необарокко для нового владельца )
 Здание Русского страхового общества
 Дом  (доходный дом )
 Дом 
 Особняк 
 Отделка концертного зала гостиницы «Славянский базар»
 Проект здания Московской городской думы
 Надгробия императора Александра II и его супруги — Марии Александровны

 Доходный дом (перестройка и расширение). Пионерская ул., 13 (1867)
 Доходный дом Ф. Л. Гуна (перестройка). Гороховая ул., 54 (1870)
 Отделка интерьеров (Большая столовая, кабинет и др.) во дворце вел. кн. Владимира Александровича. Дворцовая наб., 26 (1871—1872)
 Доходный дом (перестройка). Прачечный пер., 5 — Пирогова пер., 19 (1873)
 Доходный дом Ф. Л. Гуна (перестройка). Декабристов ул., 32 — Театральная пл., 2 (1874—1875)
 Доходный дом И. И. Ростовцева (перестройка). Невский пр., 45 — Рубинштейна ул., 2 (1875—1877)
 Особняк Э. А. Кирштена. Рижский пр., 27 (1878—1879)
 Особняк Э. Ф. Юнкерса. Большая Морская ул., 59 (1879—1880)
 Дом К. Н. Корфа (частичная перестройка). Почтамтская ул., 8 (1881—1886)
 Здание Русского страхового общества (перестройка). Малая Морская ул., 15 — Гороховая ул., 7 (1882)
 Надгробия Александра II и имп. Марии Александровны в Петропавловском соборе, Петропавловская крепость (1889—1906)
 Церковь Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Обводного наб.к., 116 (1904—1908)

Награды 
 ордена св. Владимира 3-й и 4-й степеней
 ордена св. Анны 1-й и 2-й степеней
 орден св. Станислава 1-й и 2-й степеней
 серебряная медаль на Александровской ленте в память Александра III

Примечания

Литература 
 *

Ссылки 
 
 

Архитекторы XIX века
Архитекторы Российской империи
Члены Петербургского общества архитекторов
Архитекторы Санкт-Петербурга
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург), чьи могилы утрачены